«Без вины виноватые» — российский двухсерийный телевизионный фильм 2008 года, экранизация одноимённой пьесы А. Н. Островского.

Краткое содержание 

Спустя двадцать лет в провинциальный городок приезжает на гастроли известная актриса Елена Ивановна Кручинина, покинувшая когда-то эти места после того, как ей объявили о смерти её пятилетнего сына, а муж ушёл к богатой девице, на которой впоследствии женился.
В городке ей встречается талантливый и бесшабашный молодой актёр Григорий Незнамов, которому она хочет помочь. В то же время она узнаёт, что её сын выздоровел и был отдан в бездетную семью.
Богатый покровитель изящных искусств Нил Стратоныч Дудукин приглашает на приём весь высший свет города и актёров местного театра. Там и должна разъясниться главная интрига.

В ролях 
 Инна Чурикова — Кручинина Елена Ивановна, известная актриса 
 Иван Панфилов — Григорий Незнамов
 Олег Янковский — Григорий Львович Муров
 Виктор Сухоруков — Шмага
 Альберт Филозов — Нил Стратоныч Дудукин, богатый барин 
 Дмитрий Певцов — Петя Миловзоров
 Амалия Мордвинова — Нина Павловна Коринкина
 Мария Шукшина — Таиса Ильинишна Шелавина, девица, товарка Кручининой 
 Тамара Цыганова — Глаша, юродивая Андрей Харыбин — директор театра
 Вадим Померанцев — предводитель купечества
 Валерий Хромушкин — врач
 Ёла Санько — Арина Галчиха
 Яна Есипович — Аннушка
 Сергей Баталов — Иван, слуга 
 Владимир Денисов — эпизод
 Всеволод Хованский-Померанцев — эпизод
 Леонид Броневой — ''Мендельсон

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Глеб Панфилов
 Автор сценария: Глеб Панфилов
 Оператор: Михаил Агранович
 Художник-постановщик: Анатолий Панфилов
 Звукорежиссёр: Ян Потоцкий

DVD 
 Фильм был выпущен в сокращённой версии на DVD, в которую не попали эпизоды с участием Шукшиной и Броневого.

Ссылки 
 «Без вины виноватые» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы России
Фильмы-мелодрамы России
Экранизации произведений Александра Островского
Фильмы России 2008 года
Фильмы о театре